— японский фолк-рок-дуэт. Оба участника — Юдзин Китагава и Кодзи Ивасава — из префектуры Йокогама. Оба учились в Окамурской средней школе.

Начинала группа как уличные музыканты. В свой «уличный период» дуэт в основном выступал перед универмагом  в  в административном районе  города Йокогама, префектура Канагава.

История 
Участники дуэта впервые встретились в начальной школе, но в то время они не были особо знакомы, потому что учились в разных классах. В средней школе они оказываются в одном классе и начинают становиться друзьями. Например, в средней школе они вместе пели песню  гёрл-группы Candies. Хотя потом они пошли в разные старшие школы, они вместе играли в организованной по окончании старшей школы группе. Китагава был в ней ударником, Ивасаса вокалистом (Китагава пришёл в группу на замену предыдущему ударнику). «С остальными двумя (басистом и гитаристом) [они] не сочетались», так вот и возник дуэт.

Состав

Дискография 
 См. «Yuzu (band) § Discography» в английском разделе.

Награды и номинации

Japan Record Awards 

|-
| 2013
| Land
| Лучший альбом
| 
|}

Примечания

Ссылки 
  
 Избранные видеоклипы
 Yuzu «REASON»
 Yuzu «Hyouri Ittai»
 Yuzu «Hikare»
 Yuzu «Ame Nochi Hallelujah»
 Профиль на лейбле Toy's Factory 
 Профиль на лейбле Avex Taiwan

Поп-группы Японии
Исполнители Toy’s Factory
Исполнители Avex Group